Ередивизија (, у преводу Дивизија части или Премијер лига) највиша је професионална фудбалска лига Холандије. Лига је основана 1956, две године након увођења професионалног фудбала у Холандији. 

Краљевски фудбалски савез Холандије организовао је аматерско првенство Холандије од 1888, али се све до 1954. за титулу одлучивало преко плеј офа између неколицине клубова који су претходно освајали њихове регионалне лиге.

Лига броји 18 клубова. Нижи ранг такмичења је Друга лига Холандије (-{Eerste Divisie}-). 

Највише титула, укључујући и претходно аматерско првенство, освојио Ајакс Амстердам (36), следе га ПСВ Ајндховен (24) и Фајенорд (15). Ајакс, ПСВ и Фајенорд су познати под називом Велика тројка холандског фудбала, и од 1965. ова три клуба само три пута нису освајала титулу (1981. и 2009. АЗ Алкмар, и 2010. Твенте).

Досадашњи прваци

Види још 
 Куп Холандије
 Суперкуп Холандије

Референце

Спољашње везе 
 

Х
Фудбал у Холандији